Der 61. Ballon d’Or ( für Goldener Ball) wurde für das Jahr 2016 wieder in Eigenregie von der Zeitschrift France Football verliehen, um den „Weltfußballer des Jahres“ auszuzeichnen. Die Partnerschaft mit dem Fußball-Weltverband FIFA, die in den sechs Jahren zuvor zur Verleihung des Preises unter der Bezeichnung FIFA Ballon d’Or geführt hatte, war im September 2016 aufgelöst worden. Der Ballon d’Or ist nicht identisch mit der von der FIFA seit 1991 vergebenen Auszeichnung FIFA-Weltfußballer des Jahres.

Am 24. Oktober 2016 wurden die Namen der 30 Kandidaten für die Weltfußballerwahl veröffentlicht. Die Bekanntgabe des Gewinners und die Siegerehrung fanden am 12. Dezember 2016 statt.

Abstimmungsmodus 
Verliehen wurde der Preis von einer internationalen Jury aus Fachjournalisten. Diese vergaben an fünf Spieler eine Punktezahl von 6, 4, 3, 2 oder 1. Gewonnen hat der Spieler mit den meisten Punkten; bei Gleichstand Derjenige, der öfter auf den 1. Platz (6 Punkte) gesetzt wurde.

Ergebnis

Weblinks 
 Offizielle Website
 Ergebnisse der Wahl 2016 auf francefootball.fr

Einzelnachweise 

2016
Preisverleihung 2016
Fußball 2016